Der 2. FIS-Ladies-Grand-Prix wurde vom 5. bis 13. Februar 2000 ausgetragen. Die Stationen waren Breitenberg/Rastbüchl, Saalfelden, Schönwald und Baiersbronn.

Den Grand Prix-Sieg holte sich die Österreicherin Daniela Iraschko vor ihrer Teamkollegin Eva Ganster und der Deutschen Heidi Roth.

Veranstaltungsorte

Breitenberg/Rastbüchl Team 
Das Auftaktspringen fand am 5. Februar auf der Baptist-Kitzlinger-Schanze statt.

Breitenberg/Rastbüchl 

Das Einzelspringen fand am 6. Februar statt.

Saalfelden 
Das zweite Einzelspringen fand am 13. Februar im Felix-Gottwald-Schisprungstadion statt.

Schönwald 
Das dritte Einzelspringen fand am 12. Februar auf der Adlerschanze statt.

Baiersbronn 
Das fünfte Einzelspringen fand am 13. Februar auf der Großen Ruhesteinschanze statt.

Endstand des FIS-Ladies-Grand-Prix

Einzelnachweise 

2000
Fis Ladies Grand Prix